USS Port Royal war der Name zweiter Schiffe der United States Navy, benannt nach den Schlachten im Port Royal Sound, South Carolina:

USS Port Royal (1862), ein Schaufelraddampfer, in Dienst bis 1866
USS Port Royal (CG-73), ein Kreuzer, aktiv in Dienst

Port Royal